Diamond Club – powieść erotyczno-pornograficzna wydana tylko w wersji elektronicznej. Sprzedawana na iBooks Store i Amazonie. Osiągnęła czwarte miejsce w TOP10 iBooks Store. Zarobiła 20 000 dolarów. Pojedyncza kopia była sprzedawana za 0,99$. Styl książki nawiązywał do bestsellera Pięćdziesiąt twarzy Greya. Książka została wydana pod pseudonimem Patricii Harkins-Bradley. Tak naprawdę za projektem stali Justin Robert Young i Brian Brushwood. Poprosili oni swoich fanów by niezależnie od siebie pisali opowiadania erotyczne w której bohaterka jest Brianna Young. Opowiadania te złożyli w całość bez żadnej edycji, więc powstała fabuła jest bezsensowna, i wydali dzieło na iTunes i Amazonie. Poprosili też swoich fanów by je dla żartu kupowali i pisali pozytywne komentarze. Dużo osób dało się nabrać na popularność dzieła i oszukańcze recenzje i kupowali tę książkę. Projekt udowodnił, że łatwo wypromować książkę w internecie, nawet jeśli jest ona beznadziejna. Pokazał też jak łatwo manipulować opiniami w internecie. Wywołało obawy, że marketingowcy mogą robić to samo.

Książka doczekała się recenzji w The Guardian i NextWeb.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Trolling. Poziom: mistrzostwo!

Powieści erotyczne
Reklama internetowa
Mistyfikacje